Игор Ракочевич (; родился 29 марта 1978 года в Белграде, СР Сербия, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист и функционер, игравший на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2000 года во втором раунде под общим 51-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». С февраля 2015 года является вице-президентом баскетбольной федерации Сербии.

Карьера

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Игор Ракочевич на сайте draftexpress.com
 Статистика на Олимпийских играх

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Будучност»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Сиена»
Игроки сборной Сербии и Черногории по баскетболу
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные функционеры Сербии